Сара́ус (,  — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 14,80 км². Население — 22650 человек (на 2012 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км. Курортный Сараус славится своим длинным пляжем и сезонными волнами, идеально подходящими для серфинга.

Город основан в 1237 году. Покровителем города считается святой Пелайо Кордовский.

Города-побратимы 
  Понтарлье (Франция)

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Zarauzko Udala/Ayuntamiento de Zarauz
 Turismo Zarauz
 Museo de Arte e Historia de Zarauz)
 Zarautz.com (web no oficial de la ciudad)
 Azken Portua (blog sobre el barrio de Azken Portu
 Fotografías de Zarauz
 Clásica cicloturista Zarauz — Gernika — Zarauz
 Página web sobre Zarauz
 Página web sobre la triatlon de Zarauz

Муниципалитеты Гипускоа